číslo 1984 může mít několik významů:

 1984 – rok gregoriánského kalendáře

v kultuře
 1984 (román) – kniha George Orwella
 1984 (film, 1954) – britské filmové zpracování knihy George Orwella
 1984 (film, 1956) – britské filmové zpracování knihy George Orwella
 1984 (film, 1984) – britské filmové zpracování knihy George Orwella
 1984 (reklama) – tv reklama na počítač Apple Macintosh režírovaná Ridleym Scottem